Col des Fours peut désigner :
 le col des Fours, un col de France situé en Savoie, dans le massif du Mont-Blanc ;
 le col des Fours, un col de France situé en Savoie, dans le massif de la Vanoise ;
 le col des Fours ou col de Fours, un col de France situé dans les Alpes-de-Haute-Provence, dans le massif du Mercantour-Argentera.